Edith puede hacer referencia a:

 Edith o Edita, santa cuya festividad se celebra el 16 de septiembre.
 Edith, personaje bíblico del Antiguo Testamento, esposa de Lot.
 Edith, un nombre femenino.